Alsing ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Alsing (1968–2020), schwedischer Radio- und Fernsehmoderator
 Niels Alsing (1943–1986), dänischer Schauspieler
 Olle Alsing (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler
 Pelle Alsing (1960–2020), schwedischer Schlagzeuger
 Rolf Alsing (* 1948), schwedischer Journalist

en:Alsing